Osoby o tym nazwisku:
 Carnegie Jervis – brytyjski arystokrata
 Carnegie Jervis – brytyjski arystokrata
 Edward Jervis Jervis – brytyjski arystokrata
 Edward John Levesen Jervis – brytyjski arystokrata
 Edward Robert James Jervis – brytyjski arystokrata
 John Jervis – brytyjski polityk, admirał 
 Ronald Jervis – brytyjski arystokrata
 Ronald Jervis – brytyjski arystokrata